Pastel steht für
 einen anderen Namen des Hohldotters, der einzigen Art der Pflanzengattung Myagrum innerhalb der Familie der Kreuzblütengewächse
 Pastel (Manga)
 Färberwaid, alte Farbpflanze
 Pastel de Choclo, lateinamerikanisches Gericht
 Pastel de Nata, portugiesisches Gericht
 Operation Pastel, US-Operation im Zweiten Weltkrieg

Pastel ist der Familienname folgender Personen:
 Karen De Pastel (* 1949), US-amerikanisch-österreichische Hochschullehrerin, Pianistin, Organistin, Geigerin, Dirigentin und Komponistin

Siehe auch:
 The Pastel Society
 Pastell